Rambipuji kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Rambipuji, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Rambipuji, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar